Chamaele japonica är en flockblommig växtart som beskrevs av Tomitaro Makino. Chamaele japonica ingår i släktet Chamaele och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
japonica